Бенгтсфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Бенгтсфорс — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.